Osoby:
 Carlo Weis – luksemburski piłkarz
 Heinz Weis – niemiecki lekkoatleta
 Margaret Weis – amerykańska pisarka
 Tobias Weis – niemiecki piłkarz

Inne:
 Weihs
 Weiß
 Weiss
 Weisz